

Persone 
Arcangelo Piacentini o Arcangelo Placenza da Calatafimi (1390-1460) – presbitero, religioso e predicatore francescano italiano
Bice Piacentini, propr. Beatrice Piacentini Rinaldi (1856-1942) – poetessa italiana
Diego Piacentini (1960) – dirigente d'azienda italiano
Ermanno Piacentini (1965) – allenatore di pallavolo italiano
Francesco Galli dei Piacentini (...–1408) – vescovo cattolico italiano
Giovanni Piacentini (...–1404) – arcivescovo cattolico e pseudocardinale italiano
Giovanni Piacentini (1968) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Giuseppe Piacentini (1803-1877) – politico italiano
Marcello Piacentini (1881-1960) – architetto e urbanista italiano
Massimo Piacentini (1898-1974) – ingegnere e urbanista italiano
Pietro Piacentini (1898-1963) – generale e aviatore italiano
Pio Piacentini (1846-1928) – architetto italiano, padre dell'architetto Marcello
Riccardo Piacentini (1958) – compositore, pianista e saggista italiano
Sergio Piacentini (1920-1990) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore
Settimio Piacentini (1859-1921) – generale italiano
Tullio Piacentini (1919-2005) – regista, sceneggiatore e giornalista italiano

Altro
Colli piacentini – regione geografica in provincia di Piacenza
Quaderni Piacentini – rivista trimestrale
Torre Piacentini – grattacielo di Genova

Pagine correlate 
Palazzo Piacentini